Zwerglein steht für:
 der Zwerglein, Blütenpflanze aus der Familie der Leingewächse
 das Zwerglein, Diminutiv zu Zwerg (Mythologie)
 das Zwerglein, veraltet bzw. herabwürdigend für einen besonders kleinwüchsigen Menschen, siehe Kleinwuchs
 Karl Zwerglein, Werk (2003) von Ildikó von Kürthy

Siehe auch: